Амаса ()

 Амаса («бремя, тяжесть»; ) — сын Халдая, из начальников сынов Ефремовых, во дни Ахаза.
  (или Амессай; ) — внебрачный сын , сестры Давида; был назначен Авессаломом во время восстания полководцем.

См. также 
 Амасия (город)

Персонажи Ветхого Завета